USS Guam — назва низки кораблів ВМС США.

 USS Guam (PG-43) — канонерський човен, збудований у 1927 році. У 1941 році перейменований на «USS Wake (PR-3)». Того ж року захоплений японцями та перейменований на «Татара». У 1945 році відбитий американцями та переданий військам Республіки Китай, де отримав назву «Тай Юань». У 1949 році захоплений військами КНР. На службі до 1960-х років.
 USS Guam (CB-2) — лінійний крейсер типу «Аляска». Збудований у 1944 році. Перебував на службі до 1947 року. Зданий на злам у 1961 році.
 USS Guam (LPH-9) — універсальний десантний корабель типу «Іводжима». Збудований у 1965 році. Перебував на службі до 1998 року. Потоплений як мішень у 2001 році.
 USNS Guam (T-HST-1) — транспортний корабель «Huakai» компанії «Hawaii Superferry», збудований у 2008. У 2012 році придбаний ВМС США та переобладнаний на високошвидкісний транспорт. Станом на 2019 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни